Терно́вский сельсове́т (сельский совет)

Россия

Волгоградская область 

 Терновский сельсовет Еланского района
 Терновский сельсовет Камышинского района
 Терновский сельсовет Фроловского района

Воронежская область 

Упразднены (преобразованы в сельские поселения).

 Терновский сельсовет Новохопёрского района
 Терновский сельсовет Острогожского района
 Терновский сельсовет Терновского района

Ростовская область 

Упразднён (преобразован в сельское поселение).

 Терновский сельсовет Шолоховского района

Украина 

Упразднены в 2020 году.

 Терновский сельский совет Бершадского района Винницкой области.
  Казатинского района Винницкой области.
  Крыжопольского района Винницкой области.
 Терновский сельский совет Лиманского района Донецкой области. 
 Терновский сельский совет Новоград-Волынского района Житомирской области. 
  Тячевского района Закарпатской области. 
 Терновский сельский совет Вольнянского района Запорожской области.
  Добровеличковского района Кировоградской области. 
  Новоархангельского района Кировоградской области. 
 Терновский сельский совет Конотопского района Сумской области.
 Терновский сельский совет Харьковского района Харьковской области.
  Дунаевецкого района Хмельницкой области. 
  Смелянского района Черкасской области.

Крым 

Упразднён в 2014 году с переходом под юрисдикцию Российской Федерации.

 Терновский сельский совет — административно-территориальная единица в юго-восточном Крыму (Севастопольский горсовет/Севастополь).

См. также 

 Терновский сельский округ — сельский округ, Яковлевский район, Белгородская область
 Терновский сельский округ — сельский округ, Тихорецкий район, Краснодарский край